Шебелик — название рек в Республике Алтай:

Шебелик (приток Семы)
Шебелик (приток Урсула)